Skupina písmen Lii může mít různé významy:

LiI 
Jodid lithný – chemická sloučenina.

LII 
Římskými číslicemi zapsané číslo 52.